El Torneig de Tòquio 2019, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2019, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de setembre i el 6 d'octubre del 2019 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el quart títol de la temporada i a Tòquio en la seva primera participació en el torneig.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019